Dylan Strome (né le  à Mississauga, en Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il est le frère de Ryan Strome.

Biographie

En club 
En 2012, il débute avec les Otters d'Érié dans la LHO. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2015 par les Coyotes de l'Arizona.

Le , il est échangé en compagnie de Brendan Perlini aux Blackhawks de Chicago en retour de l'attaquant Nick Schmaltz .

En juillet 2022, Strome signe un pacte d'une saison avec les Capitals de Washington lui rapportant 3,5 millions de dollars.

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2013-2014|| Otters d'Érié|| LHO|| 60|| 10|| 29|| 39|| 11|| 14|| 3|| 6|| 9|| 0
|-
| 2014-2015|| Otters d'Érié|| LHO|| 68|| 45|| 84|| 129|| 32|| 20|| 10|| 12|| 22|| 12
|-
| 2015-2016 || Otters d'Érié || LHO || 56 || 37 || 74 || 111 || 44 || 13 || 10 || 11 || 21 || 12
|-
| 2016-2017 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 7 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Otters d'Érié || LHO || 35 || 22 || 53 || 75 || 18 || 22 || 14 || 20 || 34 || 14
|-
| 2017-2018 || Coyotes de l'Arizona || LNH ||21 ||4 ||5 ||9 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Roadrunners de Tucson || LAH ||50 ||22 ||31 ||53 ||28 ||9 ||3 ||5 ||	8 || 2
|-
| 2018-2019 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 20||3||3||6||6 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Blackhawks de Chicago || LNH || 58 || 17 || 34 || 51 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Blackhawks de Chicago || LNH || 58 || 12 || 26 || 38 || 16 || 9 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 2020-2021 || Blackhawks de Chicago || LNH || 40 || 9 || 8 || 17 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Blackhawks de Chicago  || LNH || 69 || 22 || 26 || 48 || 28 || - || - || - || - || -

| 273 || 67 || 103 || 170 || 86 || 9 || 2 || 1 || 3 || 2

Au niveau international 

|-
| 2014 || align=left|Mémorial Ivan Hlinka || 5 || 5 || 1 || 6 || 0 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2016 || align=left|Championnat du monde junior || 5 || 4|| 2 || 6|| 4 || align=left| place
|-
| 2017 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 3 || 7 || 10 || 0 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 2019 || align=left|Championnat du monde || 10 || 1|| 4 || 5|| 2 || align=left|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en mai 1997
Naissance à Mississauga
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Otters d'Érié
Choix de repêchage des Coyotes de l'Arizona
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Blackhawks de Chicago